S25 (Berlijn) - lijn van de S-bahn in Berlijn, Duitsland
 S-25 Berkut - luchtdoelraket van de Sovjet Unie
 USS S-25 (SS-130) - oorspronkelijk een Amerikaanse duikboot, later overgedragen aan de Poolse marine